Sæson 7 af South Park, en amerikansk tv-serie skabt af Trey Parker og Matt Stone, blev første gang sendt den 19. marts 2003, og sidste afsnit blev sendt den 17. december 2003..

Afsnit

Referencer 

South Park (sæson 7)-episoder
Sæsoner af tv-serier